Verderame  – nella pittura, un pigmento a base di rame
 Verderame  – in agricoltura, gruppo di anticrittogamici usati per combattere diverse malattie delle piante legnose ed erbacee (peronospora, ticchiolatura, corineo, occhio di pavone, ecc.)
 Verderame  – romanzo di Michele Mari